Фролы — название населённых пунктов:

Россия 
 Фролы — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Фролы — деревня в Нытвенском городском округе Пермского края.
 Фролы — село в Пермском муниципальном округе Пермского края.
 Фролы — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Фролы — деревня в Сметанинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.
 Фролы — деревня в Михновском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Украина 
 Фролы — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.
 Хролы — прежнее название села Хролы Харьковского района Харьковской области.